1970 Голяма награда на Испания е 5-о за Голямата награда на Испания и втори кръг от сезон 1970 във Формула 1, провежда се на 19 април 1970 година на пистата Харама в Мадрид, Испания.

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Испания